Francis Clerke ist der Name folgenxer Personen:

* Francis Clerke (Jurist), britischer Jurist 
 Francis Clerke († 1686), britischer Politiker (Rochester)
 Francis Clerke († 1715) (um 1655–1715), britischer Politiker (Oxfordshire)
 Francis Clerke († 1691) (um 1665–1691), britischer Politiker (Rochester)
 Francis Clerke, 6. Baronet (1682–1769), britischer Beamter
 Francis Clerke, 7. Baronet (1748–1778), britischer Militäraadjutant